Совіньї-ле-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Н'євр
 Совіньї-ле-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна